Ниже представлен список хоккеистов, сделавших 1000 и более голевых передач в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Игроки упорядочены по количеству голевых передач. Данные приведены по состоянию на 29 апреля 2022 года. Единственный хоккеист не из Канады в этом списке — чех Яромир Ягр.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Списки НХЛ
Списки хоккеистов